Laurent Dufresne (Calais, 2 de Março, 1972) é um futebolista da França.

Dufresne, Laurent
Dufresne, Laurent
Dufresne, Laurent
Dufresne, Laurent